ISW est un sigle qui peut désigner :
 Integrated Sachs-Wolfe effect (en français, effet Sachs-Wolfe intégré), un phénomène qui voit des photons échanger de l'énergie avec un puits de potentiel gravitationnel qui se creuse lorsque ceux-ci le traversent ;
 Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain non partisan fournissant des recherches et des analyses sur les questions de défense et d'affaires étrangères.

Isw est un nom qui peut désigner :
 Isou, un roi de la VIIIe dynastie égyptienne, dont ISW est la translittération ASCII.	
.